Щеголько́в — русская фамилия; имеет женскую форму Щеголькова. Известные носители:

 Щегольков, Вадим Олегович (род. 1994) — российский хоккеист.
 
 Щегольков, Николай Фёдорович (1905—1981) — советский оперный певец.